Walnut Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walnut Creek Township (Kansas)
 Walnut Creek Township (Missouri)
 Walnut Creek Township (Ohio)